Věžky kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Věžky (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Věžky (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar